Příjmení Jessop může označovat:

 Bob Jessop (* 1946), britský ekonom
 Carolyn Jessop (* 1968), americká spisovatelka
 Charles Minshall Jessop, matematik
 Christine Jessop, kanadská dívka, oběť vraždy z roku 1984
 Clytie Jessop, britská herečka
 Craig Jessop, americký dirigent, hudebník
 Elisha Jessop (1843–1918), kanadský lékař a politik
 Francis Jessop (1638/9-???), anglický duchovní a matematik
 Flora Jessop, americká aktivistka
 Gilbert Jessop (1874–1955), anglický sportovec, hráč kriketu
 Graham Jessop (* 1957), anglický mořský archeolog
 Job Dean Jessop (1926–2001), americký žokej
 John Peter Jessop, botanik
 Keith Jessop (* 1933), anglický potápěč, záchranář a hledač pokladů
 Peter Jessop (* 1964), americký filmový herec
 Violet Jessop (1887–1971), britská stevardka, přeživší ztroskotání lodí Titanic Olympic a Britannic
 William Jessop (1745–1814), britský stavitel plavebních kanálů a prvních železnic

Externí odkazy